Wäckerli ist der Familienname folgender Personen:

 Urs Wäckerli (Urs Peter Wäckerle; * 1945), Schweizer Jazz-Violinist und Filmemacher

Siehe auch:
 Polizischt Wäckerli
 Wäckerle